In epoca fascista la denominazione stadio (o campo) del Littorio, Littorio, del Littoriale venne adottata per vari impianti sportivi italiani:
Stadio Annibale Riva di Albenga
Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria
Stadio Dorico di Ancona
Stadio dei Marsi di Avezzano
Stadio Velodromo Lello Simeone di Barletta
Stadio Renato Dall'Ara di Bologna
Stadio Franco Fanuzzi di Brindisi
Stadio Domenico Monterisi di Cerignola
Stadio comunale di Chiavari
Stadio Fratelli Paschiero di Cuneo
Stadio Cantrida di Fiume
Stadio Pino Zaccheria di Foggia
Stadio Tommaso Fattori dell'Aquila
Stadio Domenico Francioni di Latina
Stadio Miramare di Manfredonia
Stadio Arturo Collana di Napoli
Stadio Partenopeo di Napoli
Stadio Enrico Patti di Novara
Stadio Daciano Colbachini di Padova
Stadio Ranchibile di Palermo
Stadio Renzo Barbera di Palermo
Stadio Giuseppe Lopresti di Palmi
Stadio comunale di Piacenza
Stadio Ottavio Bottecchia di Pordenone
Stadio Alfredo Viviani di Potenza
Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa
Stadio Romeo Neri di Rimini
Stadio Donato Vestuti di Salerno
Stadio Verino Zanutto di San Donà di Piave
Stadio comunale di Sanremo
Stadio Emilio Colombo-Gaetano Gianetti di Saronno
Stadio Nicola De Simone di Siracusa
Stadio Valentino Mazzola di Taranto
Stadio Omobono Tenni di Treviso
Stadio Giuseppe Grezar di Trieste
Stadio Franco Ossola di Varese
Stadio Carlo Pedroli di Verbania
Stadio Romeo Menti di Vicenza
Stadio Enrico Rocchi di Viterbo